Antsalova steht für:

 Antsalova (Stadt), Stadt in Madagaskar
 Antsalova (Distrikt), Distrikt in Madagaskar
 Antsalova (Gattung), Schmetterlingsgattung aus der Familie der Zahnspinner